Beckenkamp ist der Familienname folgender Personen:
 
 Benedikt Beckenkamp (1747–1828), deutscher Maler
 Jakob Beckenkamp (1855–1931), deutscher Mineraloge
 Lorenz Beckenkamp (1704–1762), deutscher Maler 
 Martin Beckenkamp (* 1959), deutscher Psychologe und Hochschullehrer